Фо може да се односи на:

 Фо (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Фо (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Фо сир Мер, насељено место у Француској, у департману Ушће Роне